

Ель-Собранте — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ель-Собранте — переписна місцевість в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія